A 30ª edição da Vuelta decorreu entre 22 de abril a 11 de Maio de 1975 entre as localidades de Fuengirola e San Sebastián. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 3104 km, com uma média de 34,945 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1975
1975 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1975